Vaisala est un nom utilisé comme :

Patronyme 
 Kalle Väisälä, mathématicien finlandais ;
 Vilho Väisälä, météorologue et homme d'affaires finlandais, frère du précédent ;
 Yrjö Väisälä, astronome et physicien finlandais, frère des deux précédents.
 Prix Väisälä, prix scientifique de l'Académie finlandaise des sciences.

Autres 

 Fréquence de Brunt-Väisälä, la fréquence angulaire à laquelle une particule fluide déplacée verticalement va osciller dans un environnement stable autour de sa position d'équilibre ;
  - un village aux îles Samoa.
 Vaisala, une société de fabrication d'instruments météorologiques fondée par Vilho Väisälä.
 139P/Väisälä-Oterma, comète découverte par Yrjö Väisälä et Liisi Oterma.

Homonymie de patronyme